Ploder ist der Name folgender Personen:

 Arnulf Ploder (1955–2021), österreichischer Schriftsteller
 Kristina Edlinger-Ploder (* 1971), österreichische Politikerin (ÖVP)

Siehe auch:
 Bloder